Карачун — многозначное понятие.

Фольклорное значение 
 Карачун () — древнерусское название рождественского поста.
 Карачун () — название Коляды или Рождественской ночи на западе Украины, в Словакии и Чехии.
 Карачун — название Рождественской ночи и зимних святок у румын и молдаван.
 Карачун —  персонаж славянской мифологии и фольклора.
 Карачун — .
 Карачун (Крачун) — рождественский хлеб в Галиции.
 Карачун — до XVIII века в русских народных сказках название Кощея.

Топоним 
 Карачун — село в Рамонском районе Воронежской области России.
 Карачун — село в Ровненской области Украины.
 Карачун — гора возле города Славянск Донецкой области Украины.
 Карачун — пруд в Оболонском районе Киева.

Носители фамилии 
 Карачун, Виктор Иосифович (род. 1968) — белорусский хоккеист.
 Карачун, Виктор Николаевич (1959—2017) — советский и российский футболист.
 Карачун, Владимир Григорьевич (1914—1998) — Герой Советского Союза.
 Карачун, Григорий Иванович (1858—?) — генерал-майор РИА, служивший после 1917 года в РККА.
 Карачун, Юрий Александрович (1931—1997) — белорусский художник-график и искусствовед.

См. также 
 Карачуновка — исчезнувшее село, затоплено водами Карачуновского водохранилища.
 
 Карачуницы
 Карачуновское водохранилище

Примечания